Albert Lezius ist der Name folgender Personen:

* Albert Lezius (Politiker) (Otto Albert Lezius; † 1902), deutscher Jurist und Politiker, MdL Anhalt 
 Albert Lezius (Mediziner) (1903–1953), deutscher Chirurg und Hochschullehrer